Boljanići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kotor Varoš et dans la République serbe de Bosnie ;
 Boljanići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja.